Plaça d'Espanya (Alacant) a Alacant
 Plaça d'Espanya (Alcoi) a Alcoi
 Plaça d'Espanya (Barcelona), plaça circular al peu de Montjuïc.
 Plaça d'Espanya (Girona) a Girona
 Plaça d'Espanya (Lleida) a Lleida
 Plaça d'Espanya (Mataró) a Mataró
 Plaça d'Espanya (Molins de Rei) a Molins de Rei
 Plaça d'Espanya (Olot) a Olot
 Plaça d'Espanya (Palma) centre neuràlgic de les comunicacions a la capital mallorquina
 Plaça d'Espanya (Sabadell) a Sabadell
 Plaça d'Espanya (la Seu d'Urgell) 
 Plaça d'Espanya (València), plaça al sud-oest de València, dins del districte d'Extramurs 
 Plaça d'Espanya (Xirivella) a Xirivella
 Plaça d'Espanya (Madrid) a Madrid
 Plaça d'Espanya (Sevilla) a Sevilla
 Plaça d'Espanya (Roma) a Roma
 Plaça d'Espanya (Llucmajor) centre de la vila de Llucmajor (Mallorca).